Wielka Pardubicka (cz. Velká pardubická) – przeszkodowy wyścig konny, który rozgrywany jest corocznie od 1874 roku w Pardubicach w Czechach, w drugą niedzielę października. Konie czeskich i słowackich właścicieli muszą zakwalifikować się do Wielkiej Pardubickiej, ukończeniem przynajmniej jednego z wyścigów kwalifikacyjnych (bez wypadku, zrzucenia jeźdźca, lub ucieczki). W wyścigu mogą brać udział konie siedmioletnie i starsze (sześciolatki mogą startować w gonitwach kwalifikacyjnych).

Jest jedną z najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych gonitw przeszkodowych na świecie (m.in. obok angielskiej The Grand National, rozgrywanej od 1839 roku na torze Aintree w Liverpoolu). Dystans, który mają do pokonania jeźdźcy i konie, wynosi 6900 m. Trasa prowadzi m.in. przez zaorane pola i rżyska, znajduje się na niej także 31 sztucznych przeszkód (m.in. wysokie żywopłoty i szerokie rowy z wodą). Rekordzistą pod względem zwycięstw w Wielkiej Pardubickiej jest czeski dżokej Josef Váňa, który wygrał ją 8-krotnie (w latach 1987–1989 i w 1991 roku na koniu Železník; w 1997 roku na koniu Vronsky oraz w latach 2009–2011 na koniu Tiumen). Váňa był także trenerem 10 zwycięzców tej gonitwy, oraz 6 koni które ukończyły ją na drugim miejscu. Josef Váňa jest w Czechach znaną postacią; w roku 2012 powstał o nim film (pt. Váňa, reż. Jakub Wagner). Jedyną kobietą, która wygrała wyścig, była Lata Brandisová w 1937 roku.

Krytyka i kontrowersje 
Wielka Pardbubicka budzi sprzeciw obrońców praw zwierząt. Licząca 1000 metrów trasa naszpikowana jest 30 przeszkodami po których pokonaniu konie są u kresu sił. Do mety dociera z reguły nie więcej niż 10 z 30 koni, które stają na starcie. Kontuzjowane konie są usypiane. Stosowane są również niedozwolone metody treningowe - koń nie skacze przez przeszkody z którymi mierzy się podczas wyścigu a w czasie jego trwania nie widzi miejsca lądowania.

Zwycięzcy

Zobacz też 
 Pardubice
 Wielka Warszawska
 Służewiec Derby

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa wyścigu /
 Žokej Josef Váňa. Legenda. (cz.)

Sport w Pardubicach
Wyścigi konne